József Attila Gimnázium (Budapest)
 József Attila Gimnázium (Hódmezővásárhely)
 Makói József Attila Gimnázium (Makó)
 József Attila Gimnázium (Monor)
 Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium (Ózd)
 József Attila Gimnázium (Székesfehérvár, mai nevén: Ciszterci Szent István Gimnázium)